Jomini ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Jomini (1814–1888), zaristischer Diplomat und Politiker
 Antoine-Henri Jomini (1779–1869), Schweizer Offizier und Militärtheoretiker
 Ernest Jomini (1921–2016), Schweizer Lokalpatriot und Heimatkundler

Jomini steht für:
 Jomini-Engine, siehe Clausewitz Engine